Semenichina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk

 Personen
 Anastasija Gennadjevna Semenichina (1985) - Russische actrice
 Natalja Michajlovna Semenichina (1970) - Russische tv-journalist